Такмичење у трци на 1.500 метара у женској конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 5. и 7. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу освојену 1995. у Гетеборгу није бранила Хасиба Булмерка из Алжира.

Земље учеснице 
Учествовале су 35 атлетичарке из 23 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства 
Списак рекорда у трци на 1.500 метара пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године:
{| class="wikitable" width=95%
|-
!colspan="6"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1997.
|-
| Олимпијски рекорди
| Паула Иван
| 
| 3:53,96
| Сеул, Јужна Кореја
| 1. октобар 1988.
|-
| Светски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46
| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Татјана Самоленко
| 
| 3:58,56
| Париз, Француска
| 5. септембар 1987.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Кели Холмс
| 
| 3:58,07
| Шефилд, Уједињено Краљевство
| 29. јун 1997.
|-
| Европски рекорд
| Татјана Казанкина
| 
| 3:52,47
| Цирих, Швајцарска
| 13. август 1980.
|-
| Северноамерички рекорд
| Мери Сланеј
| 
| 3:57,12
| Стокхолм, Шведска
| 25. јул 1983.
|-
| Јужноамерички рекорд
|Летитија Врисде
| 
|4:05,67
|Токио, Јапан
|31. август 1991.
|-
| Афрички рекорд 
| Хасиба Булмерка
| 
| 3:55,30
| Барселона, Шпанија
| 8. август 1992.
|-
| Азијски рекорд
| Ћу Јунсја
| 
| 3:50,46| Пекинг, Кина
| 11. септембар 1993.
|-
| Океанијски рекорд| Маргарет Кроули
| 
| 4:01,34| Осло, Шведска
| 5. јул 1996.
|}

 Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичарки у трчању на 1.500 метара пре почетка првенства (1. августа 1997), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1997.

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације 

Такмичење је одржано 2. августа 1997. године. У квалификацијама су учествовале 35 такмичарке подељене у 3 групе. Пласман у полуфинале избориле су по 6 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 6 атлетичарке са најбољим резултатом (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 09:00, група 2 у 09:09, група 3 у 09:18.

 Полуфинале 

Такмичење је одржано 3. августа 1997. године. У полуфиналу су учествовале 24 такмичарке подељене у 2 групе. Пласман у финале избориле су по 5 најбрже атлетичарке из сваке групе (КВ) и 2 атлетичарке са најбољим резултатом (кв)'''.,

Почетак такмичења: група 1 у 20:35, група 2 у 20:45.

Финале 
Такмичење је одржано 5. августа у 19:40.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати трке на 1.500 м на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном